Druk United Football Club é um clube de futebol butanês com sede em Thimbu. Disputa atualmente a primeira divisão de Thimbu, sendo este o escalão máximo de futebol na região.

Títulos 
 Campeonato Butanês: 1 (2014)

 Liga Nacional: 1 (2014)

Ligações externas 

 

Clubes de futebol fundados em 2002
Clubes de futebol do Butão